Der Begriff Butterbirne steht für:

 den eher im US-amerikanischen geläufigen Ausdruck butter pear für die Avocado
 den Namen mehrerer Birnensorten:
 Blumenbachs Butterbirne
 Clairgeaus Butterbirne
 Diels Butterbirne
 Gellerts Butterbirne
 Hochheimer Butterbirne
 Ulmer Butterbirne
 Van Mons Butterbirne